

Religion 
 Jésus Christ
 Christ (titre)

Organisations 
 L’Ordre du Christ du Portugal est un ordre de chevalerie portugais fondé en 1318, simple continuation de l'Ordre du Temple (dissous en 1312) sous un nom nouveau. 
 La Légion du Christ est une congrégation religieuse fondée au Mexique en 1941.

Patronyme 
 Johann Ludwig Christ (1739-1813), naturaliste, jardinier et pasteur allemand
 Konrad Hermann Heinrich Christ (1833-1933), botaniste suisse qui a donné l’abréviation Christ en taxinomie végétale
 Jean-Louis Christ (1951-), député français
 Jérôme Christ (1938-), joueur et un dirigeant français de basket-ball
 Katja Christ (1972-), femme politique suisse
 Lena Christ (1881-1920), écrivain allemande
 Michel Christ, skipper français
 Wolfram Christ (1955-), altiste et chef d'orchestre allemand

Groupes musicaux 
 Rotting Christ, groupe de heavy metal grec
 The New Christs, groupe de rock australien

Films 
 La Dernière Tentation du Christ est un film américain réalisé en 1988 par Martin Scorsese.
 La Passion du Christ est un film américain écrit, produit et réalisé en 2004 par Mel Gibson.

Œuvres 
 Le Christ de Wissembourg, un vitrail de l’église Saints-Pierre-et-Paul de Wissembourg- et le plus ancien vitrail figuratif du monde.
 Le Christ en Croix, un tableau de Francisco de Zurbarán réalisé en 1627.
 Le Christ rédempteur, une statue monumentale érigée au sommet du Corcovado, à Rio de Janeiro. Cette œuvre est due au sculpteur français Paul Landowski.
Le Christ des Abysses, une statue sous-marine.

Objet 

 Un christ est une représentation du Christ en croix, généralement en relief.

Voir aussi

Articles connexes 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien